CCW est un sigle composé des deux lettres C et W qui peut faire référence à :
 counterclockwise (en français, sens anti-horaire), en mécanique et graphisme ;
 Confédération Construction Wallonne ;
 Communauté culturelle wallonne, un organisme de propagande allemande actif en Wallonie pendant la Seconde Guerre mondiale.

CCW est un code qui peut faire référence à :
 , en Australie-Méridionale, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports